Marca puede referirse a:

Identificadores 

 Marca, título para identificar de forma exclusiva un producto o servicio en el mercado.
 Marca (registro), cualquier símbolo registrado legalmente para identificar de manera exclusiva a uno o varios productos comerciales o servicios.
 Marca blanca, aquella que pertenece a una cadena de distribución.
 Marca de garantía, signo utilizado para productos o servicios que cumplen unos requisitos comunes.
 Marca de agua, que puede ser:
 Marca de agua en papel.
 Marca de agua digital.

Medios de comunicación 

 Marca, diario deportivo español.
 Radio Marca, radio deportiva española.

Geografía 

 Marca, territorio fronterizo asignado a un Señor.
 Marcas, región de Italia.
 Marca de Verona, terreno fronterizo en la Italia nororiental en el siglo X.
 Marca de Toscana, delimitación fronteriza en la Italia central del siglo XIX.
 Marca de Turín, territorio vasallo del Reino de Italia y del Sacro Imperio Romano creada en el siglo X.
 Marca Hispánica, conjunto de territorios, estructurados en condados, vasallos del Imperio carolingio y fronterizos con los reinos de Al-Andalus.

Literatura 

 La marca de la corona, cuarta novela de la serie Aprendiz de Jedi, basada en el universo de Star Wars.

Miscelánea 
 Una Identificación mediante una símbolo u otra señal
 Marca, en deporte, plusmarca en una disciplina deportiva.
 Marca de francobordo, símbolo utilizado en navíos.
 Marca de familia, estrategia de marketing.
 Marca de la Bestia, número asociado a Satanás o al Anticristo.
 Marca de tiempo, dispositivo notacional utilizado en la notación musical occidental.